Aulus Manlius Vulso är ett namn som burits av flera romare:

* Aulus Manlius Vulso (konsul 474 f.Kr.), romersk politiker
 Aulus Manlius Vulso (konsul 178 f.Kr.), romersk politiker
 Aulus Manlius Vulso Capitolinus, romersk politiker, konsulartribun 405, 402 och 397 f.Kr.